KND (2018) est une chanson du groupe Hyphen Hyphen ;
Nom de code : Kids Next Door, série d'animation américaine.